Le terme Tortue bâtarde est le nom vernaculaire donné aux tortues du genre des Lepidochelys.

Espèces appelées « Tortue bâtarde » 
 Lepidochelys kempii
 Lepidochelys olivacea

Tortue (nom vernaculaire)
Nom de tortue ambigu
Carettinae